

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Lesiska – część miasta Krosno
 Lesiska – część wsi Kuźnica w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Lesiska – wieś  w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Godkowo

Zobacz też 
 Lesisko